«С добрым утром!» — развлекательная передача Всесоюзного радио СССР. Программа выходила в эфир в течение 35 лет. Входила в состав отдела сатиры и юмора Всесоюзного радио. Была закрыта в 1995 году, в связи с ликвидацией телерадиокомпании «Останкино».

Выход в эфир 
Впервые вышла в эфир 22 мая 1960 года.
Выходила в эфир по воскресеньям в 9:15 утра.

Заставка 
В заставке использовалась песня «С добрым утром» (музыка Оскара Фельцмана, слова Ольги Фадеевой) в исполнении Марка Бернеса.

Ведущие 
 Надежда Румянцева
 Вера Орлова
 Галина Новожилова
 Тамара Кузина
 Людмила Гнилова

Корреспондент 
 Регина Дубовицкая

Рубрики 
 «Архивариус (Коллекция сведений, не слишком известных)» — вёл Георгий Вицин.
 Вера Орлова исполняла роль дежурной «Справочного бюро».

Некоторые участники передачи 

 Аркадий Арканов
 Елизавета Ауэрбах
 Нина Бродская
 Евгений Весник
 Владимир Винокур
 Андрей Внуков
 Зиновий Высоковский
 Валентин Гафт
 Григорий Горин
 Михаил Державин
 Геннадий Дудник
 Михаил Жванецкий
 Ольга Зарубина
 Валерий Золотухин
 Роман Карцев и Виктор Ильченко
 Иосиф Кобзон
 Галина Коньшина
 Майя Кристалинская
 Борис Ласкин
 Виктория Лепко
 Владимир Мигуля
 Георгий Милляр
 Андрей Миронов
 Мария Миронова и Александр Менакер
 Вячеслав Невинный
 Клара Новикова
 Анатолий Папанов
 Евгений Петросян
 Ростислав Плятт
 Алла Пугачёва
 Аркадий Райкин
 София Ротару
 «Самоцветы»
 Леонид Серебренников
 Михаил Танич
 Тарапунька и Штепсель
 Эдуард Успенский
 Леонид Утёсов
 Геннадий Хазанов
 Александр Ширвиндт
 Ефим Шифрин
 Михаил Боярский
 Ирина Отиева
 АББА
 Карел Готт
Адриано Челентано

Другие юмористические передачи 
 «Опять 25». Юмористическая программа радиостанции «Маяк». Выходила с 1968 года. Включала в себя сатирические сюжеты, за что получала упрёки в «очернительстве»: «Нам нужен социальный оптимизм, заряжённость на работу, а тут такое говорят, что руки опускаются». После 1976 года передачу переименовали в «Улыбнитесь, пожалуйста» — по одной из версий, из-за XXV съезда КПСС. Выходила в будни по утрам в 7:05.
 В 1970-е годы на первой и третьей программах Всесоюзного радио появлялись и другие юмористические передачи — «Вы нам писали», «Мы с вами уже встречались», «Однажды» и «В субботу вечером».

Пародии 
Александр Курляндский и Аркадий Хайт написали пародию на «С добрым утром!» (часть цикла пародий «Как это делается»), под названием «Чудное утро». Пародия включала в себя встречу с актёром и пародию на рубрику «Архивариус»

Примечания 

Радиопередачи СССР
Радиопередачи России